Das Sporta Guatemala XI Torneo Internacional PSA 2018 fand vom 23. bis 26. Mai 2018 in Santa Catarina Pinula, Guatemala, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA 50.

Vorjahressieger war Mohamed Abouelghar, der an Position zwei ins Turnier startete. Er schied im Viertelfinale gegen Arturo Salazar aus. Im Finale standen sich Miguel Ángel Rodríguez, der erst wenige Tage zuvor die British Open gewonnen hatte, und Diego Elías gegenüber. Rodríguez gewann das Endspiel mit 11:7, 11:5 und 11:6.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2017/18
2018
Departamento Guatemala